Il doppio del torneo di tennis Trofeo Manta Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Daniel e Santiago González che hanno battuto in finale Eric Nunez e Jimy Szymanski 3-6, 6-2, 7-65.

Teste di serie 

 Marcos Daniel /  Santiago González (Campioni)
 Carlos Berlocq /  Marcelo Melo (quarti di finale)

 John-Paul Fruttero /  Michael Russell (quarti di finale)
 Eric Nunez /  Jimy Szymanski (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trofeo Manta Open 2004